Чубу́к:
 Чубук — снежный баран (Ovis nivicola).
 Чубук — часть курительной трубки.
 Чубук — черенки годовалой плодоносящей лозы винограда.

Известные носители 
 Чубук, Ион Кондратьевич (1943—2018) — премьер-министр Республики Молдова.

Топоним 
 Чубук (Анкара) — район провинции Анкара (Турция)

См. также

Примечания